

Anno 
 660 o 660 a.C.

Codici 
 660 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Leuschner, di Berkeley, in California

Matematica 
 660 – numero